Золотая перчатка — многозначный термин. Возможные значения:

 Золотая перчатка чемпионата мира по футболу — футбольная награда, вручаемая лучшему вратарю чемпионата мира.
 Золотая перчатка английской Премьер-лиги — футбольная награда, вручаемая лучшему вратарю прошедшего сезона английской Премьер-лиги.
 Золотая перчатка Футбольной лиги Англии — футбольная награда, вручаемая лучшему вратарю прошедшего сезона в каждом из трёх дивизионов Английской футбольной лиги.
  — бейсбольная награда.
 Золотая перчатка — немецкий драматический фильм 2019 года.